La vallée des roses peut désigner :
 La vallée des roses située au centre de la Bulgarie.
 La vallée des roses située au sud du Maroc, au pied du Haut-Atlas.
 La Vallée des roses, un roman de Lucien Bodard, dépeignant l'ascension de l'impératrice Cixi.